Héctor Rodríguez Castro (né en 1982), homme politique vénézuélien ;
 Héctor Rodríguez Peña (né en 1968), joueur de football uruguayen ;
 Héctor Rodríguez (né en 1951), judoka cubain ;
  (né en 1952), joueur de basket-ball mexicain
 , arbitre de football hondurien
  (1920-2003), joueur de baseball cubain.